Beeldhouwer, kunstenaar die driedimensionale objecten vervaardigt
 Sterrenbeeld Beeldhouwer
 Beeldhouwer-sterrenstelsel, NGC 253 in bovenstaand sterrenbeeld